

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Mojtyny – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Piecki 
 Mojtyny – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Biskupiec